Ера може да се отнася за:
 Ера - начало на летоброене от деня на важно събитие
 Ера (геология), геохроноложка единица
 Ера (река), река в Италия
 Ера, българска рокгрупа
 Ера (ню ейдж група), френска ню ейдж група
 ЕРА (издателство), българско издателство